Ания — многозначное слово:

 Ания — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Ания — бывшая волость в уезде Харьюмаа, Эстония. Упразднена в 2017 году.
 Ания — волость в уезде Харьюмаа, Эстония. Основана в 2017 году.
 Анния (Ания) — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония. 
 «Ания» — колхоз в Харьюском районе Эстонской ССР.